Rylski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Ścibor-Rylski (1928–1983), polnischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Bert Rylski (1932–2010), bürgerlicher Name des polnischen Sängers Bert Hendrix
 Eustachy Rylski (* 1944), polnischer Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor
 Jakow Anufrijewitsch Rylski (1928–1999), sowjetischer Fechter